
Molekulska formula -{C5H11NO2}- se može odnositi na:
 Amil nitrit
 Izovalin
 Norvalin
 Trimetilglicin
 Valin